2 miejscowości w Polsce: 
 Ślubów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra 
 Ślubów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków